Il pozzo e il pendolo (The Pit and the Pendulum) – racconto del 1842 di Edgar Allan Poe
 Il pozzo e il pendolo (The Pit and the Pendulum) – film del 1961 diretto da Roger Corman, tratto dall'omonimo romanzo
 Il pozzo e il pendolo (The Pit and the Pendulum) – film del 1991 diretto da Stuart Gordon, tratto dall'omonimo romanzo
 Il pozzo e il pendolo  – storia a fumetti di Enrico Teodorani